Євген Кафельников був чемпіоном попереднього року, але у фіналі його переміг Андре Агассі з рахунком 3–6, 6–3, 6–2, 6–4.
Це був перший Відкритий чемпіонат Австралії, на якому змагався Роджер Федерер і перший турнір Великого шолома, на якому він пройшов далі першого кола. Таким чином він розпочав серію з 65 підряд появ на турнірах Великого шолома, яка закінчилася його відмовою грати на Відкритому чемпіонаті Франції 2016. Також це був останній турнір Великого шолома для колишнього чемпіона Джима Кур'є.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2000 Australian Open Men's Singles draw

2000 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу